BFC (motorfietsmerk), een historisch Deens merk van hulpmotoren en bromfietsen
 BFC (Bussum), een Nederlandse amateurvoetbalclub
 HV BFC, een Nederlandse handbalclub uit Beek